Кевін Лоу (,  15 квітня 1959, Ляшют) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади. Згодом — хокейний тренер.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1976 року в ГЮХЛК.

1979 року був обраний на драфті НХЛ під 21-м загальним номером командою «Едмонтон Ойлерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Едмонтон Ойлерс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 1468 матчів у НХЛ, включаючи 214 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська робота 
1999 року розпочав тренерську роботу в НХЛ, зокрема працював з «Едмонтон Ойлерс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Едмонтон Ойлерс» — 1984, 1985, 1987, 1988, 1990; в складі «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1994.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1993.
 Приз Кінга Кленсі — 1990.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокейні тренери
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Квебек Ремпартс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Тренери «Едмонтон Ойлерс»